Кручица може бити:
 насеље
 Кручица, насеље у општини Дубровачко приморје, Хрватска

или острво
 Кручица (острво), острво у Јадранском мору, Хрватска